Jesenje je lahko:
 Jesenje, Litija
 Jesenje, Krapinsko-zagorska županija
 Jesenje, Italija (Iessegna) - naselje v občini San Leonardo-Podutana v Beneški Sloveniji